Het seizoen 1962/63 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 2 september 1962 en eindigde op 23 juni 1963. 

Voorwaarts Tienen won in Vierde Klasse A, SK Beveren-Waas won in Vierde Klasse B, Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas won in Vierde Klasse C en R. Stade Mouscronnois won in Vierde Klasse D.

K. Hasseltse VV was oorspronkelijk kampioen in Vierde Klasse C, maar die titel werd hen afgenomen als gevolg van competitiefraude. Ook werd de club veroordeeld tot degradatie. Hierdoor promoveerde Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas als kampioen.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 RUS Tournaisienne (rechtstreeks uit 3A)
 Kontich FC (rechtstreeks uit 3A)
 R. Fléron FC (rechtstreeks uit 3B)
 KV Aarschot Sport (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Duffel
 KFC Verbroedering Geel

Brabant
 Racing Club de Jette
 R. Wavre Sport

Limburg
 K. Bocholter VV

Oost-Vlaanderen
 FC Sporting Sint-Gillis-Waas

West-Vlaanderen
 White Star Ieper

Henegouwen
 R. Gosselies Sports

Luik
 R. Club Amay Sportif
 Union Momalloise

Luxemburg
 RSC Athusien

Namen
 R. Dinant FC

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Voorwaarts Tienen (kampioen 4A)
 SK Beveren-Waas (kampioen 4B)
 Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas (kampioen 4C)
 R. Stade Mouscronnois (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KV Aarschot Sport (rechtstreeks uit 4A)
 KAV Dendermonde (rechtstreeks uit 4A)
 R. Club Amay Sportif (rechtstreeks uit 4A)
 K. Humbeek FC (rechtstreeks uit 4B)
 K. Vilvoorde FC (rechtstreeks uit 4B)
 RSC Athusien (rechtstreeks uit 4B)
 AS Herstalienne (rechtstreeks uit 4C)
 KVV Ons Genoegen Vorselaar (rechtstreeks uit 4C)
 RSC Boussu-Bois (rechtstreeks uit 4D)
 RFC Etincelle Maurage (rechtstreeks uit 4D)
 RFC Écaussinnes (rechtstreeks uit 4D)
 K. Hasseltse VV (competitiefraude)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. Indien twee uitgelote teams elk een wedstrijd wonnen, dan werd er een derde wedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

De gegevens van de wedstrijden in de eerste ronde zijn niet gekend.

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4